

Presentación previa 
Marco Chiudinelli fue el campeón defensor, pero decidió no participar este año.

Jürgen Melzer derrotó en la final a Michał Przysiężny.

Cabezas de serie 

  Paul-Henri Mathieu (Semifinales)
  Lukáš Lacko (Segunda ronda)
  Kenny de Schepper (Cuartos de final)
  Quentin Halys (Semifinales)

<ol start=5>
  Ilia Ivashka ''(Primera ronda)
  Aleksandr Nedovyesov ''(Primera ronda)
  Igor Sijsling ''(Segunda ronda, retiro)
 ''' Jürgen Melzer (Campeón)

Cuadro

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Wrocław 2017